Hal Clement, właśc. Harry Clement Stubbs 
 Harry Stubbs (aktor)